Określenie „Maria Teresa” (bez przydomka lub nazwiska) dotyczy zwyczajowo Marii Teresy Habsburg (1717–1780) – królowej Czech i Węgier.

Arystokratki
 Marie Teresy z rodu Burbonów:
 Maria Teresa Burbon (1667–1672) – córka Ludwika XIV i Marii Teresy Hiszpańskiej
 Maria Teresa Burbon (1778–1851) – Madame Royale, córka Ludwika XVI i Marii Antoniny Austriaczki
 Maria Teresa Burbon (1726–1746) – córka Filipa V Hiszpańskiego i Elżbiety Farnese, żona Ludwika Ferdynanda Burbona
 Maria Teresa de Vallabriga (1759–1820) – córka José Ignacia de Vallabriga y Español i Josefy Stuart de Rozas y Drummond de Melfort
 Maria Teresa Burbon-Sycylijska (1772–1807) – córka króla Ferdynanda I Sycylijskiego i Marii Karoliny Habsburg, żona cesarza Franciszka II
 Maria Teresa Burbon (1882–1912) – córka Alfonsa XIII Hiszpańskiego i Marii Krystyny Austriaczki

 Marie Teresy z rodu Habsburgów:
 Maria Teresa Habsburg (1638–1683) – córka Filipa IV i Elżbiety Burbon, królowa Francji jako żona króla Ludwika XIV
 Maria Teresa Habsburg (1717–1780) – królowa Czech i Węgier, niekoronowana cesarzowa
 Maria Teresa Habsburg (1767–1827) – córka cesarza Leopolda II i Marii Ludwiki Burbon, królowa Saksonii
 Maria Teresa Habsburg (1773–1832) – córka Ferdynanda Habsburga i Marii Beartice d’Este, żona Wiktora Emanuela (króla Sardynii)
 Maria Teresa Habsburg (1816–1867) – córka Karola Ludwika i Henrietty Nassau-Weilburg, królowa Obojga Sycylii
 Maria Teresa Habsburg (1845–1927) – córka Albrechta Fryderyka i Hildegardy Wittelsbach, księżna Wirtembergii
 Maria Teresa Habsburg-Este (1849–1919) – córka Ferdynanda Habsburga-Este i Elżbiety Franciszki Marii Austriackiej, ostatnia królowa Bawarii
 Maria Teresa Habsburg – żona Karola Ludwika, córka Michała I, króla Portugalii.
Maria Teresa Toskańska:
 Maria Teresa Toskańska (1801–1855) – córka Ferdynanda III i Luizy Marii
 Maria Teresa Toskańska (1862–1933) – córka Karola Salwatora i Marii Immaculaty

Marie Teresy z innych rodów:
 Maria Teresa Oliwia Hochberg von Pless (1873–1943) – Williama Cornwallis-Westa i Marii Adelajdy 
 Maria Teresa Mestre (ur. 1956) – córka Joségo Antonio i Marii Teresy Batista-Falla de Mestre, wielka księżna Luksemburga, małżonka księcia Luksemburga
 Maria Teresa Portugalska (1793–1874) – córka Jana VI i  Karoliny Joachimy Burbon
 Maria Teresa Sabaudzka (1803–1879) – córka Wiktora Emanuela I i Marii Teresy Habsburg-Este
 Maria Teresa Sobieska (1673–1675) – córka Jana III Sobieskiego i Marii Kazimiery d’Arquien
 Maria Teresa Wirtemberska (ur. 1934) – córka Filipa Wirtemberskiego i Róży Habsburg-Lotaryńskiej

Święte, błogosławione i służebnice Boże
 Maria Teresa Albaracin (1927–1946) – służebnica Boża Kościoła katolickiego
 Maria Teresa Bonzel (1830–1905) – niemiecka zakonnica, błogosławiona Kościoła katolickiego
 Maria Teresa Casini (1864–1937) – włoska zakonnica, założycielka Oblatek Najświętszego Serca Jezusa, błogosławiona Kościoła katolickiego
 Maria Teresa Chiramel Mankidiyan (1876–1926) – błogosławiona Kościoła katolickiego, hinduska zakonnica, założycielka Zgromadzenia Świętej Rodziny
 Maria Teresa Dudzik (1860–1918) – czcigodna służebnica Boża, zakonnica oraz założycielka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Błogosławionej Kunegundy
 Maria Teresa Fasce (1881–1947) – włoska augustianka, błogosławiona Kościoła katolickiego
 Maria Teresa Ferragut Roig (1853–1936) – hiszpańska błogosławiona Kościoła katolickiego
 Maria Teresa Haze (Maria Teresa od Najświętszego Serca; 1782–1876) – belgijska zakonnica, założycielka Zgromadzenia Córek od Krzyża (FC), błogosławiona Kościoła katolickiego
 Maria Teresa od Jezusa (Karolina Gerhardinger; 1797–1879) – założycielka Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame, błogosławiona Kościoła katolickiego
 Maria Teresa od św. Józefa (Anna Maria Tauscher van den Bosch; 1855–1938) – błogosławiona Kościoła katolickiego
 Maria Teresa Scherer (1825–1888) − szwajcarska zakonnica, współzałożycielka Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia od Krzyża Świętego w Ingenbohl, błogosławiona Kościoła katolickiego
 Maria Teresa Scrilli (1825–1889) – założycielka instytutu Sióstr Matki Bożej z Góry Karmel, błogosławiona Kościoła katolickiego
 Maria Teresa de Soubiran (1834–1889) – francuska błogosławiona Kościoła katolickiego

Inne
 Maria Teresa de Filippis (ur. 1926) – pierwsza kobieta biorąca udział w wyścigach Formuły 1
 Maria Teresa Kiszczak (ur. 1934) – ekonomistka i pisarka, żona generała Czesława Kiszczaka
 Maria Teresa Lavazza – włoska brydżystka
 Maria Teresa Perales (ur. 1975) – hiszpańska niepełnosprawna pływaczka

Zobacz też 
 Maria Theresa – domniemana rafa koralowa na południowym Pacyfiku

Przypisy